Cet article présente les résultats détaillés du double dames de l’édition 2017 des Internationaux de France de tennis qui est disputé du 31 mai au .

Faits marquants

Contexte 
Caroline Garcia, ayant décidé de privilégier cette année le simple, ne s'aligne pas aux côtés de Kristina Mladenovic, avec qui elle avait décroché le titre l'an dernier. Cette dernière est associée à la Russe Svetlana Kuznetsova. Les favorites sont alors Chan Yung-jan et Martina Hingis, qui ont remporté trois tournois majeurs, dont deux sur terre battue à Madrid et Rome. Bethanie Mattek-Sands et Lucie Šafářová sont également en pole position, notamment avec leur sacre à l'Open d'Australie, en janvier.

Pendant le tournoi 
L'une des tenantes du titre Kristina Mladenovic, associée jusqu'en fin d'année dernière à sa compatriote Caroline Garcia, est éliminée en 1/8 de finale au côté de sa nouvelle partenaire Svetlana Kuznetsova par les têtes de série 1 Bethanie Mattek-Sands et Lucie Šafářová.

Lauréates 
Bethanie Mattek-Sands et Lucie Šafářová s'offrent leur  ensemble en écartant en finale Ashleigh Barty et Casey Dellacqua. Il s'agit de leur  et  respectif dans la discipline, leur  Grand Chelem de la saison.

Primes et points

Parcours

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du double dames des Internationaux de France

Lien externe 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

2017
France Double dames
Internationaux de France de tennis 2017